Роб Крар (; ) — канадский ультрамарафонец. Родился в Гамильтоне (Онтарио). Самые успешные выступления у него были в 2013 на Leona Divide 50 Mile, в 2014 на Ледвилл Трейл 100 и в 2014, 2015 на Вестерн Стейтс.

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт Роба Крара

Персоналии по алфавиту
Марафонцы Канады